Чемпионат Сербии по баскетболу 2008/2009 — третий сезон чемпионата Сербии по баскетболу. Чемпионом лиги в третий раз стал «Партизан» из Белграда.

Регулярный чемпионат

Первая лига

Суперлига

Группа А

Группа В 

И=Игры, В=Выигрыши, П=Проиграши, Заб=Забито, Пр=Пропущено, Раз=Разница, Очки=Очки

Матч за 5-е место 
 Воеводина — Лионс 0:3

Плей-ооф

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Official website of Serbian Basketball League
 First League standings 2009 — Ref: SrbijaSport 
 Super League Draw 2009 — Ref: Večernje Novosti 
 Super League — 1st Round — Ref: Blic 
 Super League — 1st Round — Ref: Sportal 
 Super League — 2nd Round — Ref: Blic 
 Super League — 2nd Round — Ref: SrbijaNet 
 Super League — 3rd Round — Ref: Politika 
 Super League — 3rd Round — Ref: Blic 
 Super League — 4th Round — Ref: Politika 
 Super League — 4th Round — Ref: Blic 
 Super League — 5th Round — Ref: Politika 
 Super League — 5th Round — Ref: Blic 
 Super League — 6th(Final) Round — Ref: Blic 
 Super League standings 2009 — Group A — Ref: SrbijaSport 
 Super League standings 2009 — Group B — Ref: SrbijaSport 
 Semifinal A1B2 — 1st Game — Ref: Blic 
 Semifinal A1B2 — 2nd Game — Ref: Politika 
 Semifinal A1B2 — 3rd Game — Ref: Politika 
 Semifinal A1B2 — 4th Game — Ref: Politika 
 Semifinal B1A2 — 1st Game — Ref: Blic 
 Semifinal B1A2 — 2nd Game — Ref: Blic 
 Semifinal B1A2 — 3rd Game — Ref: Politika 
 Final — 1st Game — Ref: Politika 
 Final — 2nd Game — Ref: Politika 
 Final — 3rd Game — Ref: Politika 
 Final — 4th Game — Ref: Politika 
 Final — 5th Game — Ref: Politika 
 Final — 5th Game — Ref: B92 

Чемпионат Сербии по баскетболу
2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе